est la formule brute de plusieurs isomères.

 butane ou n-butane, numéro CAS 
 2-méthylpropane ou isobutane, numéro CAS

Voir aussi 

 , ,  ------------------------------------------ , , C3H8
 , , ,  ---------------------------- , , , 
 , , , ,  -------------- C5H4, , , ,